La Serie A 1983 è stata la 64ª edizione della massima serie del campionato italiano maschile di pallanuoto. La Pro Recco vince il suo diciassettesimo titolo italiano nell'ultimo campionato prima dell'avvento dei Play-Off.

Classifica

Verdetti
 Pro Recco Campione d'Italia

Bibliografia

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1983
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto